Para assumirem o posto de soldado PM/SP de 2ª classe, os candidatos inscritos no tem de enfrentar prova escrita objetiva, teste de condicionamento físico, exames de saúde e psicológicos, investigação social e prova de documentos e títulos.

Curso de Formação de Cabos (CFC) é um curso realizado por instituições militares com a finalidade de promover soldados à graduação de cabo, habilitando-o ao exercício das funções inerentes a nova graduação.

O curso de formação de cabos se dá pela QM (qualificação militar) do soldado, a classificação é feita a partir das notas no TAF (teste de aptidão física), prova escrita, comportamento do militar e antiguidade militar. Cada instituição militar tem suas próprias regras para promoção. Normalmente existe um tempo mínimo exigido para que um soldado seja promovido a cabo, chamado de interstício (por exemplo, 1 ano).

O aluno cabo (CFC ou CHC) deve ser audaz, ter voz de comando e dominar todos os movimentos de ordem unida. Além disso dominar o conteúdo de sua qualificação.

Após a classificação a promoção se dá pela quantidade de vagas para cabos e a classificação do combatente no curso.

No estado de Minas Gerais, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar deixaram de promover o curso desde 1997, quando a Lei 5.301 do Estatuto da Policia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais criou a promoção por tempo de serviço, onde o soldado ao completar 10 anos na graduação e não tenha sofrido nenhuma punição nos 5 anos imediatamente anteriores é promovido automaticamente à graduação de cabo. Até então, apenas 2% dos soldados tinham acesso à graduação de cabo. Atualmente, todos têm acesso à graduação.

Educação no Brasil
Escolas militares do Brasil